Према већ постојећим таксономијама, карактеристикама игара које се највише играју, као и према могућностима њихове примене у образовне сврхе извршена је класификација на девет категорија дигиталних игара.

То су:

 Авантуристичке игре/игре пограге;
 Игре симулације;
 Игре за размишљање;
 Акционе игре;
 Стратегија у реалном времену;
 Игре играња улога;
 Масивно вишеиграчка игра играња улога;
 Игре виртуалне реалности;
 Мешовите игре.

Одабир одговарајуће игре за наставу 
Одабир одговарајуће игре за наставу врло је сложен и одговоран посао за сваког учитеља. Приликом избора одговарајуће образовне дигиталне игре потребно је придржавати се неких норми. Не може свака дигитална игра бити уврштена у наставни процес зато што ни свака игра није образовна игра. Једном када учитељ одабере одговарајућу игру коју ће користити у настави, прво би требало да је сам одигра и провери да ли је садржај прилагођен узрасту ученика и предмету који предаје.

Предности примене дигиталних игара 
Низом истраживања доказано је да су дигиталне игре добри образовни алати који олакшавају учење појединих предмета и утичу на развој одређених вештина. Чињенице које иду у прилог томе су да:
 утичу на мотивацију ученика, 
 повећавају њихов интерес за учење,
 развијају когнитивне и моторичке способности чиме се унапређује примена информационо комуникационих технологија,
 користе се за учење чињеница, решавање сложених проблема, а посебно утичу на способност мишљења, закључивања као и способност сналажења у новим ситуацијама.

Недостаци примене дигиталних игара 

У истраживању European Schoolnet, објављеним под називом Дигиталне игре у школама, наставници су рангирали девет препрека на које наилазе приликом коришћења дигиталних игара:

 	Превисока цена дигиталних игара и проблеми са лиценцирањем;
 	Проблем уклапања дигиталних игара у наставни план и програм;
 	Недостатак адекватних дигиталних игара;
 	Негативни ставови других наставника;
 	Недостатак обуке и подршке за наставнике;
 	Неусклађеност садржаја дигиталне игре са курикулумом;
 	Брига о евентуалном негативном утицају игара;
 	Недостатак информација о образовним потенцијалима дигиталних игара;
/	Ограничења везана за вредновање ученика.

Референце 

Видео-игре